Seti of SETI kan verwijzen naar:

Egyptologie
Seti (vader van Ramses I), militair in de 14e eeuw v.Chr.
Twee farao's uit de 19e dynastie van het Oude Egypte
Seti I (ca. 1306 - 1290 v.Chr.)
Seti II (ca. 1214 - 1204 v.Chr.)

Geografie
Seti (rivier), een rivier in Nepal;
Seti (zone), een zone in Nepal;
Seti Khola, een rivier in Nepal.

SETI 
SETI ('Search for Extra-Terrestrial Intelligence'), project om signalen van een buitenaardse beschaving te vinden